Plaatsen in Slovenië:
Cesta (Ajdovščina)
Cesta (Dobrepolje)
Cesta (Krško)
Cesta (Trebnje)